Lucão (futebolista)
 Lucão (voleibolista)

Desambiguação